Ян Мо́равек (; 1 ноября 1989, Прага, Чехословакия) — чешский футболист, полузащитник клуба «Богемианс 1905». Выступал за сборную Чехии.

Карьера

Клубная 
В 2006 году подписал свой первый в жизни профессиональный контракт с командой «Богемианс 1905», в школе которой он занимался с шести лет. За клуб дебютировал 8 июня 2007 года матчем с «Оломоуцем». В Гамбринус-лиге дебютировал 12 ноября 2007 года в матче против пражской «Спарты».

В ноябре 2008 года прошёл просмотр в немецком футбольном клубе «Шальке 04». Руководителям клуба он приглянулся, и 24 марта 2009 года с ним был подписан четырёхлетний контракт. Сумма трансфера составила два с половиной миллиона евро. 1 июля Ян официально присоединился к команде.

В Бундеслиге Ян дебютировал 13 сентября 2009 года в матче пятого тура против «Кёльна». А 21 ноября 2009 года состоялся его первый гол. Выйдя на замену в матче 13-го тура против «Ганновера» на 90-й минуте, на 91-й он уже забил мяч, укрепив победный счёт «Шальке» до 2:0.

Летом 2010 года гельзенкирхенцы отдали Моравека в аренду «Кайзерслаутерну».

30 декабря 2011 года немецкий «Аугсбург» арендовал Моравека до конца сезона.

18 мая 2012 года Моравек подписал контракт с «Аугсбургом» сроком на 2 года.

Международная 
Играл в юношеских и молодёжных сборных Чехии до 19, до 20 лет и до 21 года. 3 марта 2010 года дебютировал в основной сборной Чехии, заменив Ярослава Плашила во втором тайме товарищеской игры с национальной командой Шотландии.

Статистика выступлений за сборную

Достижения 
«Шальке 04»
 Обладатель Суперкубка Германии: 2011

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на официальном сайте «Аугсбурга»
 Профиль игрока на сайте Футбольной ассоциации Чехии
 
 
 
 
 

Футболисты Чехии
Игроки сборной Чехии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Чехии по футболу
Игроки ФК «Богемианс 1905»
Игроки ФК «Шальке 04»
Игроки ФК «Кайзерслаутерн»
Игроки ФК «Аугсбург»